Diamond Dogs (album), een album van David Bowie uit 1974
Diamond Dogs (single), een nummer van dit album
Diamond Dogs Tour, de bijbehorende tournee
Diamond Dogs (film), een film uit 2007